Проспе́кт шестьдеся́т лет Октября́ или  Проспе́кт шестидесятиле́тия Октября́ — названия проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект 60-летия Октября — проспект в Москве.
 Проспект 60 лет Октября — проспект в Саранске.
 Проспект 60-летия Октября — проспект в Хабаровске.
 Проспект 60 лет Октября — проспект в Щёлкове Московской области.

Украина 
 Проспект 60-летия Октября — с 1977 до 1993 года название Броварского проспекта в Киеве.
 Проспект 60 лет Октября — прежнее название проспекта Свободы в Кременчуге Полтавской области.

См. также 

 Проспект Октября
 Улица 60 лет Октября
 Бульвар 60 лет Октября — бульвар в Набережных Челнах республики Татарстан
 Площадь 60 лет Октября